Menzler ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Menzler (1874–1951), deutsche Gymnastiklehrerin
 Eckart Menzler-Trott (1953–2017), deutscher Mathematikhistoriker und Marketingfachmann
 Jacob Christian Menzler, nassauischer Bergbeamter
 Markus Menzler (* 1977), deutscher Tennisspieler